Hillia semisigna är en fjärilsart som beskrevs av Walker 1857. Hillia semisigna ingår i släktet Hillia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
semisigna